Schacht steht für

senkrechte Hohlräume:
 Schacht (Bergbau), senkrechter Grubenbau
 Schacht (Haustechnik), Installationsschacht für Rohrsysteme und Leitungen in der Haus-, Gebäude- und Versorgungstechnik
 Schacht (Höhlenkunde), Formation in Höhlen oder engen Schluchten
 Abwurfschacht in Bombenflugzeugen
 Aufzugsschacht, siehe auch Aufzugsanlage
 Brunnenschacht, siehe Brunnen
 Hebeschacht bei Tiefbauinstallationen
 Kontrollschacht, Kanalschacht
 Schacht eines Schachtkraftwerks (ein Laufwasserkraftwerk)
 Schornstein, überwiegend senkrecht verlaufende Rauchgasleitung, beispielsweise in einem Schachtofen
 Sprengschacht, ein Schacht an einem Bauwerk (z. B. einer Straße oder Brücke), um dieses beim Heranrücken feindlicher Truppen sprengen zu können

Sonstiges:
 Schacht (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schacht (Einheit), altes Volumenmaß in Jever
 Schacht (Vereinigung), Vereinigung von Handwerkern
 LeBlond-Schacht Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller mit der Marke Schacht
 Corps Schacht Leoben (kurz: Schacht), österreichische Studentenverbindung

Schacht als Ortsname:
 Schacht (Gemeinde Seekirchen), Ortschaft von Seekirchen am Wallersee, Salzburg
 Schacht-Audorf, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Siehe auch: